Eerste divisie (mannenhandbal) 2014/15
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2014/15